Стрелковая бригада:
 Стрелковая бригада — стрелковое пехотное соединение Русской императорской армии, например, 4-я стрелковая бригада.
 Отдельная стрелковая бригада, часто именуемая как просто Стрелковая бригада, — соединение стрелковых войск РККА и РККФ ВС СССР.
 Стрелковая бригада — формирование Британской армии.

См. также 
 Мотострелковая бригада РККА